Парен, Пьер (1755—1831) — французский генерал и памфлетист-революционер.
  — бельгийский промышленник.

См. также 
 Парень

Примечания